EBUS ist die Abkürzung für
 den endobronchialen Ultraschall in der Medizin
 EBUS Award, ein Umweltpreis für Busse im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)

EBus ist eine Kurzbezeichnung für
 einen Elektrobus

eBus, ein Schnittstellenprotokoll im Bereich der Heizungstechnik

EBUS